Флаг А́скинского района официальный отличительный знак муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан Российской Федерации.

Флаг утверждён 10 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2952.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3 в центре которого жёлтое кольцо, обременённое зелёным кольцом орнамента в виде волн, бегущих против хода солнца. Внутри кольца — жёлтая тамга в виде прорезного ромба, процветшего вверху двумя закруглёнными ростками».

Данное описание флага было утверждено Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации. Описание флага утверждённое решением Совета муниципального района Аскинский район от 10 июля 2006 года № 95 «О флаге муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан» представляет собой совмещённое описание флага и обоснование символики:

«Флаг муниципального района Аскинский район официальный отличительный знак муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, стилизованно выражающий географию, экономику и духовную жизнь района.

Флаг выполнен в виде прямоугольника зелёного цвета. Соотношение сторон прямоугольника 2:3. Зелёный цвет — это цвет изобилия, плодородия, радость, свободы, покой и мир, это богатство лесных и сельскохозяйственных угодий, природных ресурсов в целом.

Основные элементы флага — это солярный орнаментальный круг „кускар“ и вписанный в него символ тамги. Этот элемент означает земледельческую основу жизнедеятельности населения муниципального района Аскинский район, а ромб выражает идеограмму жизни и блага.

Золотой (жёлтый) цвет символизирует также обилие природных ресурсов».

Обоснование символики 
Флаг Аскинского района, разработанный на основе герба, стилизованно выражает географию, экономику, историческое развитие и духовную сферу жизни района.

Экономика Аскинского района имеет аграрно-лесопромышленное направление. Район отличается богатством лесных и сельскохозяйственных угодий, природных ресурсов и является одним из самых экологически чистых районов республики. В связи с этим основным цветом флага Аскинского района является зелёный цвет. Зелёный цвет — это цвет изобилия, плодородия, радость, свободы, покой и мир, это богатство лесных и сельскохозяйственных угодий, природных ресурсов в целом.

Главным элементом флага является солярный орнаментальный круг и вписанный в него родовой знак — «тамга». Золотая «тамга» — родовой знак башкирских родов символически отражает историю народов, издревле населяющих территорию современного Аскинского района. Одновременно этот знак, находящийся в центре солярного круга, является символом связи поколений, прошлого, настоящего и будущего района. Замкнутый круг также символизирует дружбу, сплочённость, многонациональность народа, живущего в районе и гордо называющего себя аскинцами.

Национальный башкирский орнамент «кускар» символизирует земледельческую основу жизнедеятельности народов, населяющих Аскинский район, и является идеограммой жизни и блага через труд.

В целом центральная фигура флага отражает историческое развитие района, бесконечность жизни и движение вперёд. Золотой (жёлтый) цвет элементов флага символизирует богатство, изобилие и процветание.

Примечания